

Cancelleria 
 9H – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 9H – codice vettore IATA degli aerei registrati nelle Antille olandesi